EHS steht für:
 Economic History Society, Gelehrtengesellschaft an der London School of Economics and Political Science
 Eisenhüttenstadt nach dem UN/LOCODE
 Electromagnetic Hypersensitivity, siehe Elektrosensibilität
 Emissionshandelssystem, siehe EU-Emissionshandel
 Environment and Human Security, ein Institut der Universität der Vereinten Nationen
 Environment, health and safety, insbesondere in Unternehmen ein Fachbereich zu den Themen Arbeits-, Brand- und Umweltschutz (im deutschen Sprachraum auch ABUS)
 2-Ethylhexylsalicylat, ein UV-Filter, siehe Salicylsäure-2-ethylhexylester
 European Home Systems, ein Standard in der Gebäudeautomatisierung, abgelöst durch den KNX-Standard
 Evangelische Heimstiftung, diakonische Einrichtung in Baden-Württemberg
 Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden
 Exploding Head Syndrome
 Extremely Hazardous Substances (deutsch „äußerst gefährliche Substanzen“), Liste der Environmental Protection Agency in Section 302 des U.S. Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (42 U.S.C. 11002)

Abkürzung